Nanowar of Steel (ранее Nanowar) — итальянская пародийная рок-группа из Рима, играющая хэви/пауэр-метал. Название группы является пародией на название известной хеви-метал-группы Manowar и означает «Боевые гномы» ( — «гном» +  — «война»). Все участники выступают под псевдонимами.

Стиль 
Изначально, помимо собственных песен, группа исполняла пародийные кавер-версии произведений других исполнителей, в основном Manowar, Rhapsody, Iron Maiden, Metallica. Со временем акцент сместился на песни, написанные участниками группы, практически вытеснив каверы. Тексты их песен пародируют штампы металл-текстов с частыми повторениями слов «сталь», «огонь», «мощь», «смерть», «кровь», «власть», «пламя», «сила», «война» и т. п. Утрируя чрезвычайно патетичную лирику Manowar, Rhapsody, HammerFall и подобных групп, Nanowar пишут песни о «могучих воинах истинного стального металла», доводя до абсурда сочетания привычных слов и фраз.

Объектом их пародий является и борьба с «позёрами», характерная для группы Manowar, а также для некоторых блэк-метал-групп. После того, как группа Rhapsody добавила к своему названию «of Fire», Nanowar спародировали и это, добавив к своему логотипу слова «of Steel».

Состав 
  Мохаммед Абдул (Валерио) — гитара, клавишные
  Гатто Панчери 666 (Эдоардо) — бас-гитара
  Уйнона Райдер (Алессандро) — ударные
  Потовотоминимак (Карло Альберто) — вокал
  Мистер Баффо (Раффаэлло) — вокал, звуковые эффекты

Дискография

Студийные альбомы 
 2005 Other Bands Play, Nanowar Gay!
 2010 Into Gay Pride Ride
 2014 A Knight At The Opera
 2018 Stairway to Valhalla
 2021 Italian Folk Metal

Другие релизы 
 2003 True Metal of the World [демо-альбом]
 2003 Triumph Of True Metal Of Steel [демо-альбом]
 2005 Christmas With Nanowar [сингл]
 2007 The Power Of The Power Of The Power Of The Power Of The Power Of The Power Of The Power Of The Great Sword [сингл]
 2007 Made In Naples [концертный альбом на двух CD]
 2012 Giorgio Mastrota [сингл]
 2016 Tour-Mentone Vol.1 [EP]
 2018 Esce Ma Non Mi Rosica [EP]

См. также 
 Бони НЕМ
 Красная Плесень

Ссылки 
 Nanowar True Home Page Of Steel

Рок-группы Италии
Юмористические и пародийные рок-группы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2003 году
Группы камеди-рока